Il doppio dell'HP Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Chuang Chia-jung e Lisa Raymond erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Chang Kai-chen e Lilia Osterloh hanno battuto in finale Shūko Aoyama e Rika Fujiwara 6–0, 6–3.

Teste di serie

 Alberta Brianti /  Magdaléna Rybáriková (semifinali)
 Chan Chin-wei /  Natalie Grandin (semifinali)

 Chang Kai-chen /  Lilia Osterloh (campionesse) 
 Kimiko Date Krumm /  Ayumi Morita (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

HP Open 2010